, также известен как Синмэн Такэдзо, Миямото Бэнносукэ, Симмэн Мусаси-но-Ками Фудзивара-но-Гэнсин, или под своим буддийским именем Нитэн Дораку — японский ронин, считается одним из самых известных фехтовальщиков в истории Японии. Современники дали ему прозвище . Мусаси стал знаменит благодаря выдающейся технике владения мечом, которую он с раннего детства оттачивал во множестве поединков, используя деревянный меч. Является основоположником школы Хёхо Нитэн Ити-рю или самурайского искусства боя на двух мечах нито-рю (). Школа «Земли и Неба». Ввёл понятие боккэна как вполне реального боевого оружия, а не тренировочного. Успешно использовал технику боя двумя мечами, длинным — катаной и коротким — вакидзаси. Также за два года до смерти, удалившись в пещеру на горе Кимпо неподалёку от города Кумамото, он написал «Книгу пяти колец» о тактике, стратегии и философии военного ремесла, которая пользуется определённой популярностью и в настоящее время.

Биография

Ранние годы 
О первых годах жизни Миямото Мусаси почти ничего не известно. В своей книге он пишет, что родился в деревне Миямото в провинции Мимасака. («Мусаси» — это название местности к юго-западу от Токио). В «Нитэн Ки» датой рождения указан 1584 год: «Он был рожден в Бансю, 12 Тэнсё [1584], в год Обезьяны». Историк Камико Тадаси на основе немногих существующих текстов Миямото Мусаси утверждает: «[…] Мунисай был отцом Мусаси… он жил в деревне Миямото, округ Ёсино [Провинция Мимасака]. Скорее всего, Мусаси родился именно там». В детстве его звали .

Свой первый поединок Мусаси провёл в 13 лет, его противником был Арима Кихэй, самурай из школы воинских искусств Синто-рю. Мусаси швырнул его на землю и ударил палкой по голове, после чего Кихэй захлебнулся кровью. Второй бой Мусаси провёл, когда ему было шестнадцать лет. Он нанёс поражение прославленному бойцу Акимэ Тадасимэ. На протяжении своего жизненного пути Мусаси вышел победителем в огромном количестве поединков и участвовал в шести войнах, пока, наконец, в возрасте пятидесяти лет не утихомирился и не занялся подведением итогов.

В «Книге пяти колец» Мусаси даёт своё полное имя и титул. Оно звучит как Симмэн Мусаси но Ками Фудзивара но Гэнсин. Его отец, , был мастером меча и дзюттэ, полностью посвятившим свою жизнь боевым искусствам. Отцом Мунисая был , вассал Симмэна Ига, господина замка Такэяма (современная префектура Гифу), округа Ёсино в провинции Мимасака. Господин Симмэн взял Хирата под свою опеку, тем самым передав ему и всем его потомкам фамилию Симмэн.

За 6 дней до смерти Мусаси составил духовное завещание (по-японски произносится как «Доккодо», 12 мая 1645 года) для своих учеников, которое назвал «Единственный верный Путь»:
 Не идти наперекор неизменному Пути всех времен.
 Не искать удовольствий плоти.
 Быть беспристрастным во всем.
 Убить в себе жадность.
 Никогда ни о чём не сожалеть.
 Не испытывать неуверенности в себе.
 Никогда не завидовать другому ни в хорошем, ни в плохом.
 Не испытывать грусти в разлуке.
 Не испытывать неприязни или враждебности к себе или к другим.
 Никогда не иметь любовных влечений.
 Ничему не отдавать предпочтения.
 Никогда не искать для себя удобств.
 Никогда не искать способов ублажить себя.
 Никогда не владеть драгоценными вещами.
 Не поддаваться ложным верованиям.
 Никогда не увлекаться каким-либо предметом, кроме оружия.
 Посвятить всего себя истинному Пути.
 Не ведать страха смерти.
 Даже в старости не иметь желания владеть или пользоваться чем-либо.
 Поклоняться буддам и духам, но не надеяться на них.
 Никогда не отходить от истинного Пути воинского искусства.

Влияние на культуру 
 Десять меченосцев Ёсикава Эйдзи
 Миямото Мусаси — главный персонаж игры Ryū ga Gotoku Kenzan!.
 Аниме «Karakuri Kengo Den Musashi Lord» — детское аниме про роботов с мечами, где главный герой назван в честь Миямото Мусаси.
 Манга «Baki-dou» — выступает антагонистом.
 Манга «Vagabond» — манга о похождениях Миямото Мусаси.
 Британская группа Iron Maiden посвятила Миямото Мусаси песню «Sun and Steel» (альбом Piece of Mind, 1983 год)
 Аниме «Samurai Champloo» (21 серия) — Миямото Мусаси выступает в роли спасителя одного из главных героев произведения.
 В композиции рэп-исполнителя Babangida «Бусидо» упоминается Миямото Мусаси, а трек «Пять стихи» отсылается к творчеству оного.
 Персонаж Ясуо из соревновательной игры League of Legends является отсылкой к Миямото Мусаси.
 Вымышленный антропоморфный кролик-самурай Миямото Усаги был вдохновлён Миямото Мусаси.
 Дух Миямото Мусаси вселившийся в тело бойца является одним из персонажей книги В. О. Пелевина «Transhumanism Inc.»
 Дух Мусаси Миямото выступает в качестве одного из боссов в сценарии Ниндзя игры Live A Live
 Миямото Мусаси выступает в роли одного из зрителей в аниме и манге Shuumatsu no Walküre во время боя Сасаки Кодзиро
 Миямото Мусаси появлялся в манге Боец Баки в качестве клона, воссозданного с помощью останков Мусаси
 Является слугой в игре Fate/Grand Order

В кинематографе 
 Мусаси Миямото / Miyamoto Musashi (Япония, 1944), режиссёр Кэндзи Мидзогути
 Сасаки Кодзиро — эпизоды из жизни/Sohen Sasaki Kojiro (Япония; 1950), режиссёр Хироси Инагаки
 «Самурай: Путь воина» / Miyamoto Musashi (Япония; 1954), режиссёр Хироси Инагаки, в роли Миямото Мусаси — Тосиро Мифунэ
 «Самурай 2: Дуэль у храма»
 «Самурай 3: Поединок на острове»
 «Миямото Мусаси» (Япония, 2014) — фильм о Миямото Мусаси по роману «Десять меченосцев» Эйдзи Ёсикавы

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Миямото Мусаси, хиохо нитен ичи рю кэндзюцу
 Миямото Мусаси

Самураи по алфавиту
Писатели по алфавиту
Писатели Японии XVII века
Философы Японии
Философы XVII века
Кэндо